Joanna Ciesielczyk (ur. 1999) – polska siatkarka
 Waldemar Ciesielczyk (1958-2010) – polski szermierz